Le Peuple (1848-1849), journal français dirigé par Proudhon ;
 Le Peuple, journal français dont Jules Vallès était le rédacteur en chef ;
 Le Peuple, journal aveyronnais ;
 Le Peuple (1885-1998), journal belge ;
 Le Peuple (1962-1965), journal algérien ;
 Le Peuple (1921-),  publication de la Confédération générale du travail.